Ptchelin peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Пчелин) :
Ptchelin, village bulgare de l'obchtina de Soungourlare, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Ptchelin, village bulgare de l'obchtina de Kostenets, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).